Католичанство се може односити на:

 католицизам, односно римско католичанство, које заступа Католичка црква
 католичност, односно православно католичанство, које заступа Православна црква
 било који други облик католичанства који заступају и неке друге хришћанске заједнице

Види још 
 Четири обележја Цркве
 Католичка црква (вишезначна одредница)
 Православна црква (вишезначна одредница)